Une chambre mortuaire désigne habituellement un équipement existant dans les établissements de santé. Elle est obligatoire dans les établissements ayant au moins  par an en moyenne et facultative dans les autres. La chambre mortuaire n’est pas une chambre funéraire qui, elle, est privée et aménagée par la commune ou un prestataire de pompes funèbres.

En France 

La morgue ou chambre mortuaire est située au sein d'un hôpital. Le séjour du corps est gratuit pour les trois premiers jours.

En archéologie 

Lieu où repose le corps d'un défunt dans une construction.

Notes et références

Articles connexes 

 Funérarium